Толстовка — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области в составе сельского поселения Липовское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 21 километр по прямой на северо-запад от районного центра поселка Базарный Карабулак.

История
Официальная дата основания 1743 год.  До 2018 года входило в Тепляковское муниципальное образование.

Население  
Постоянное население составляло 90 человек в 2002 году (русские 100%) , 72 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Базарно-Карабулакского района